Paweł Pawlak – polski ilustrator, grafik
 Paweł Pawlak (ur. 1989) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Paweł Pawlak – polski pilot sportowy